MBB steht für:
 Mecklenburgische Bäderbahn Molli, siehe Bäderbahn Molli
 Mansfelder Bergwerksbahn
 MBB SE, mittelständische Beteiligungsgesellschaft
 Medienboard Berlin-Brandenburg, Gemeinsame Filmförderung der Länder Berlin und Brandenburg
 Meininger Busbetrieb
 Mercedes-Benz Bank
 Messerschmitt-Bölkow-Blohm
 Air Manas (ICAO-Code), kirgisische Fluggesellschaft
 Bahnhof Brannenburg (DS100-Code), Bahnhof von Brannenburg an der Bahnstrecke Rosenheim–Kufstein Grenze
 Marble Bar Airport (IATA-Code), Flugplatz von Marble Bar, Western Australia
 Moving Bottom Bracket (bewegliches Tretlager), Konstruktionsprinzip eines Vorderradantriebs an Liegefahrrädern

mbB steht für:
 mit beschränkter Berufshaftung, siehe Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB)

mbb steht für:
 Westliches Bukidnon (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen auf Mindanao, Philippinen

Abkürzung